Змагання з шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 20-22 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).

Результати

Попередні забіги 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Чвертьфінали 
 Q – кваліфікувались у півфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті

Фінал
Фінал B не проводився, оскільки тільки  Кім А Ран (5-а загалом) відібралася до нього.

Примітки